Wilhelm Zastrow ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Zastrow (General, 1752) (Friedrich Wilhelm Christian von Zastrow; 1752–1830), deutscher General der Infanterie und Politiker
 Wilhelm von Zastrow (General, 1769) (Wilhelm Ernst von Zastrow; 1769–1854), deutscher Generalmajor
 Wilhelm von Zastrow (General, 1779) (Wilhelm Otto Karl Ewald von Zastrow; 1779–1842), deutscher Generalleutnant
 Wilhelm von Zastrow (General, 1833) (Wilhelm Alexander Franz von Zastrow; 1833–1906), deutscher Generalleutnant
 Wilhelm Zastrow (Maler) (1909–1982), deutscher Maler